Nepenthes kan hentyde til flere artikler:
 Kandebærer – en planteslægt, hvor det latinske navn er Nepenthes.
 Nepenthes (miljøforening) – en miljøforening opkaldt efter planteslægten.